Raněný slepotou (anglicky Eyeless in Gaza) je filosofický román anglického spisovatele Aldouse Huxleyho vydaný nakladatelstvím Chatto & Windus v roce 1936. Obsahuje autobiografické prvky.

Česky knihu vydalo mj. nakladatelství Václav Petr v roce 1936 v překladu Jarmily Fastrové, později pak nakladatelství Melantrich v roce 1970.

Děj 
Protagonistou příběhu je Anthony Beavis, ironický až cynický kritik společenských poměrů v době mezi dvěma světovými válkami, jenž nemá k ničemu hlubší pouto, neboť se obává ztráty své svobody. Děj plyne od Beavisova dětství a dospívání až do přerodu v jiného člověka – empatického humanistu a pacifistu, čehož docílí díky kontaktu s indickou filosofií.

Česká vydání 
 Raněný slepotou, nakladatelství Václav Petr, Praha, 1936, 438 stran, brožovaná, překlad Jarmily Fastrové
 Raněný slepotou, nakladatelství Melantrich, Praha, 1970 (edice Panoráma), 427 stran, vázaná, přepracovaný překlad Jarmily Fastrové

Filmová adaptace 
V roce 1971 zpracoval dílo do pětidílného seriálu režisér James Cellan Jones podle scénáře Robina Chapmana. Seriál nese shodný název Eyeless in Gaza.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Knihy z roku 1936
Anglické romány